

Figuras históricas romano-bizantinas

Imperatrizes 
Flávia Maximiana Teodora (fl. 305) — esposa de Constâncio Cloro

Teodora (esposa de Justiniano) (500–548) — esposa de Justiniano I

Teodora da Cazária (fl. 711) — esposa de Justiniano II

Teodora (esposa de Teófilo) (815–867) — esposa de Teófilo

Teodora (esposa de Romano I) (m. 922) — esposa de Romano I Lecapeno

Teodora (984–1056) — chamada de "Porfirogênita"

Outras 

Teodora (esposa de Talássio) (fl. ) — esposa do oficial Talássio

Teodora (sacerdotisa) (fl. ) — sacerdotisa pagã romana

Teodora (filha de Eustólio) (m. 380) — cortesã romana

 Teodora (esposa de Opsites) — bizantina, esposa do rei laze Opsites

 Teodora (filha de Constantino VII) — chamada de "Porfirogênita", filha do imperador Constantino VII, irmã de Romano II e esposa de João I Tzimisces; n. ca. 946

Teodora Ana Ducena Selvo  — princesa bizantina, filha do imperador Constantino X

Outros usos 

Teodora Teofilacto — aristocrata romana, esposa de Teofilacto I e senadora do 

Teodora da Grécia e Dinamarca (1906-1969) — princesa grega, irmã do príncipe Filipe, esposo da rainha Isabel II do Reino Unido

Teodora (série de livros) — da escritora de literatura infanto-juvenil Luisa Fortes da Cunha

440 Theodora — asteroide da cintura principal

Desambiguações de antropônimos